Готфрид Йон (; 29 августа 1942, Берлин — 1 сентября 2014, Уттинг-ам-Аммерзе) — немецкий .

Биография 
Отец неизвестен, мать лишили родительских прав. В 1960—1962 годах проживал в Париже, затем переехал в Берлин, где и начал заниматься актёрским искусством под руководством Людвига Марлизе. Дебютировал в главной роли в 1971 году в телефильме «Дайдер — одинокий охотник». Позднее стал сотрудничать с Райнером Вернером Фасбиндером. В 1980 году снялся в его экранизации одноимённого романа Альфреда Дёблина «Берлин, Александерплац». Значительным успехом актёра стал фильм из цикла о Джеймсе Бонде «Золотой глаз» 1995 года, в котором он исполнил роль советского полковника, затем генерал-полковника Урумова. В 2000 году Йон удостоился Баварской кинопремии как лучший актёр второго плана за роль Юлия Цезаря в фильме «Астерикс и Обеликс против Цезаря». В августе 2006 года Йон сыграл роль Джонатана Иеремии Пичема в постановке «Трёхгрошовой опере» Клауса Марии Брандауэра. В течение двенадцати лет Йон с супругой проживал в бельгийском городе Кельмисе, затем с 2008 года поселился в Уттинге у озера Аммерзе. Умер от последствий онкологического заболевания.

Избранная фильмография 

  — Дайдер — одинокий охотник
  — Карлос — Карлос
 — —  — Йохен
  — Мир на проводе — индивидуальная единица Эйнштейн
  — Вознесение матушки Кюстерс
  — Деррик (сезон 3, серия 11)
  — Крысы
  — Больвизер / Bolwieser — асессор
  — Отчаяние — Перебродов
  — В год тринадцати лун — Антон Зайц
  — Замужество Марии Браун — Вилли Кленце
  — Берлин, Александерплац — Рейнхольд
  — Лили Марлен — Аарон
  — Китайские коробки
  — Мата Хари  — Вольф 
  — Дело Франца
 — — Голубая кровь
  — Смерть имеет плохую репутацию
  — Спрут 5 — брат Джилло
  — Слоновая кость
  — Ошибка
  — Удар хвоста
  — Космические спасатели — полковник Эрих Вайс
  — Телефон полиции — 110
  — Золотой глаз — генерал-полковник Аркадий Григорович Урумов
  — Институт Бенжамента или Эту мечту люди зовут человеческой жизнью
  — Лесной царь — главный лесничий
  — Тысячелетие
  — Красива ли я?
  — Астерикс и Обеликс против Цезаря — Юлий Цезарь
  — Библейские сказания: Мария Магдалина
  — Доказательство жизни — Эрик Кесслер
  — Черчилль
  — Римская империя: Август — Цицерон
  — Неукротимая Жюли и тайны Версаля
  — Сердце пирата
  — Йон Рабе — Оскар Траутман
  — Наводнение: Ярость стихии — Артур
  — Чёрные цветы
  — Румпельштильцхен
  — Жизнь слишком длинна
  — Таймлесс. Рубиновая книга — доктор Уайт

Примечания

Ссылки 
 filmportal.de
 Умер немецкий актёр Готфрид Йон. Lenta.ru. 2 сентября 2014

Актёры озвучивания Германии
Актёры телевидения Германии
Умершие от рака
Похороненные в Баварии